MMC kan syfta på:
	
 MMC-tv – en kurdisk tv kanal  
 MMC – en typ av flashminnesbaserade minneskort, se MultiMediaCard
 MMC – en typ av ryggmärgsbråck
 MMC Studios Köln – ett mediacenter för produktion av film, TV och evenemang
 Marsh & McLennan Companies – ett globalt konglomerat för företagstjänster
 MMC - 2100 skrivet med romerska siffror.